Philippe François Armand Marie de Noailles (Paris,  - ),  de Mouchy,  de Poix.

Biographie  
Fils d'Henri Antoine Marie de Noailles (1890-1947), duc de Mouchy, et de Marie de La Rochefoucauld (1901-1983), il épouse en premières noces le , à Paris, Diane Rose Anne Marie de Castellane (1927-2010), petite-fille de Boniface de Castellane (1867-1932). Le couple a trois enfants :

 Nathalie (1949), qui épouse en 1981 Christian Charles Antoine Meissirel-Marquot (1945) (divorcés en 1989) ;
 Antoine (1950),  de Mouchy (en 2011) ;
 Alexis (1952-2014), vicomte de Noailles, qui épouse la princesse Diane d'Orléans (1970), fille du duc d'Orléans, d'où trois filles.

Divorcé le , il se remarie le  à Isleboro, dans le Maine (États-Unis), avec Joan Douglas Dillon (1935), veuve du prince Charles de Luxembourg et héritière du célèbre domaine viticole bordelais de château Haut-Brion.

Notes et références

Liens internes 
 Famille de Noailles
 Duc de Mouchy

Naissance à Paris
Naissance en avril 1922
Décès en février 2011
Philippe 8
Duc de Mouchy
Duc français du XXe siècle
Duc français du XXIe siècle
Prince français du XXe siècle
Prince français du XXIe siècle
Noblesse espagnole
Décès à 88 ans
Duc de Poix
Prince de Poix